Василий Обухов:
 Обухов, Василий Васильевич (1893—1942) — генерал-майор танковых войск, преподаватель Военной академии механизации и моторизации.
 Обухов, Василий Иванович (1861—1909) — российский богослов, преподаватель и духовный писатель.
 Обухов, Василий Лаврентьевич (ум. ок. 1722) — русский государственный и военный деятель, стольник, полковник, воевода. 
 Обухов, Василий Михайлович (1909—1945) — советский военный деятель, лётчик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.